

Patronyme 

 François-Adrien Boieldieu (1775-1834), compositeur français né à Rouen ;
 Louis Boïeldieu (1815-1883), compositeur français, fils du précédent.

Toponyme 

 Pont Boieldieu, pont routier sur la Seine à Rouen, ;
 Résidence Boieldieu, ensemble d'immeubles d'habitation à Puteaux (dans le quartier de la Défense), nommé également en hommage à François-Adrien Boieldieu.